Sagy kan syfta på:
 Sagy, Saône-et-Loire
 Sagy, Val-d'Oise